Цей список є списком видів птахів, зареєстрованих на території Естонії.

В Естонії зареєстровано 329 видів птахів, з яких на території країни гніздяться 222 види, 38 видів постійно пролітають або зимують, решта залітають зрідка. Територія Естонії розташована у зоні східноатлантичного міграційного шляху арктичних перелітних птахів. Протягом міграційних періодів цим шляхом естонські узбережжя перетинають до 50 мільйонів водних і прибережних птахів.

Національним птахом Естонії є сільська ластівка, проте це не найчисленніший вид у країні. Найбільш поширеними є зяблик (2-3 млн пар) і вівчарик весняний (1-2 млн пар). Серед більших птахів численними є мартин звичайний (до 100 000 пар) і крижень (30 000 пар). З-поміж хижих птахів найбільш поширений канюк звичайний (2-3 тис. пар). В естонських материкових селах гніздиться значна кількість пар лелеки білого (близько 2 000).

Близько половини видів птахів Естонії населяють рідколісся. То в основному горобцеподібні: зяблик, вівчарики, вільшанка. Є також куроподібні (тетерук, орябок), соколоподібні (яструб великий і малий) і сови (сова довгохвоста, сова вухата) у лісах. Близько 20% птахів пов'язані з водоймами та прибережними районами. У містах поширені голуби, серпокрилець чорний, ластівка міська й горобець хатній. Білий лелека, сільська ластівка, польовий горобець і плиска біла поширені у селах.

Теги, що використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Зірочкою (*) позначено види, що постійно не гніздяться на території Естонії, тобто є бродячими.

Список

Примітки

Джерела 
 Avibase — Контрольні списки птахів із усього світу. Естонія
 Clements, James F. (2000). Birds of the World: a Checklist. Cornell University Press. pp. 880. ISBN 0934797161

Естонія
Фауна Естонії
птахи